«Bassin» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Bassin, 2ª sección comunal de la comuna de Les Gonaïves.
 Bassin, 2ª sección comunal de la comuna de Mermelada.
 Bassin, 7ª sección comunal de la comuna de Plaisance.